«Внезапная ярость» () — американский кинофильм. Экранизация произведения, написанного на основе реальных событий, автор которого — Лесли Уокер.

Сюжет 
Фильм начинается с того, что неизвестный прячет в лесу окровавленный топор. Затем основное внимание уделяется «Брайану Ханнигану», мальчику, который связывается с полицией после смерти его приемных родителей в результате двойного убийства. 

Следователи сразу же видят главного героя в качестве подозреваемого, потому что он находился в доме, когда произошли убийства. Считается, что мальчик был слишком спокоен, учитывая обстоятельства, он также утверждал, что ничего не слышал в ту ночь, когда произошли убийства. 

Крис Ханниган, 7-летний приёмный брат Брайана, сообщает полиции, что видел другого своего приёмного брата — 17-летнего Дэниела, пациента психиатрической больницы, уходящим из дома всего через несколько секунд после трагедии. 

Хотя Дэниел отрицает, что был в доме во время убийства, он становится главным подозреваемым.

Том Келли — является адвокатом, который верит в невиновность сыновей и сам начинает собирать информацию для их защиты. Брайан говорит ему, что его усыновили в возрасте шести лет, незадолго до того, как был усыновлен и Дэниел. 

Он рассказывает, что, хотя они казались идеальной семьёй, их родители оскорбляли Дэниела, потому что у него всегда были проблемы. 

Когда на обуви Брайана обнаруживается кровь, суд приказывает разлучить его с братьями. Его забирают в дом Келли, к большому страху жены Тома Лиз. 

Брайан признаёт, что всегда боялся высказывать своё собственное мнение, и описывает разговор между его приёмной матерью — Морин и её лучшей подругой — Барбарой, в котором Морин выразила свой гнев, когда что-то идёт не так, как она хочет, имея в виду поведение Дэниела.

В ролях

Примечания

Ссылки 

 

Детективные фильмы США
Фильмы-драмы США
Фильмы ужасов США
Фильмы ужасов 1993 года
Фильмы Крейга Бэксли
Криминальные фильмы, основанные на реальных событиях
Фильмы США 1993 года
Экранизации романов США